Градовка:
 Градовка — село в Городокском районе Львовской области Украины.
 Градовка —  село в Веселиновском районе Николаевской области Украины.
 Градовка — река в Брестской области Белоруссии, приток реки Лесная,